Walk on Water (film), een Israëlische film uit 2004 van regisseur Eytan Fox

 Walk on Water (UFO), een album uit 1995 van de Britse hardrockband UFO

 Walk on Water (Eddie Money), een single uit 1988 van de Amerikaanse rockzanger Eddie Money
 Walk on Water (Aerosmith), een single uit 1995 van de Amerikaanse rockband Aerosmith
 Walk on Water (Ozzy Osbourne), een single uit 1996 van de Engelse singer-songwriter Ozzy Osbourne (van de Beavis and Butt-head Do America soundtrack)
 Walk on Water (Milk Inc.), een single uit 2000 van de Belgische groep Milk Inc.
 Walk on Water (Basshunter), een single uit 2009 van de Zweedse dj Basshunter
 Walk on Water (Causes), een single uit 2015 van de Nederlandse indiepopband Causes
 Walk on Water (Ira Losco), een single uit 2016 van de Maltese zangeres Ira Losco
 Walk on Water (Eminem), een single uit 2017 van de Amerikaanse rapper Eminem en de Amerikaanse r&b-zangeres Beyoncé
 Walk on Water (Thirty Seconds to Mars), een single uit 2017 van de Amerikaanse rockband Thirty Seconds to Mars

 Walk on Water (band), een Zweedse band uit de jaren 1990